Ро́пажи — село в Видземе, центр Ропажского края. Находится на левом берегу реки Лиела-Югла, через посёлок проходит региональная дорога P10 (Инчукалнс — Ропажи — Икшкиле). Расстояние до Огре — 23 км, до Риги — 34 км. На берегу реки Лиела-Югла расположены парк с эстрадой, руины замка, муниципальное здание. Есть также лютеранская церковь, Ропажская средняя школа, спортивный комплекс, библиотека, несколько магазинов, автозаправка, несколько памятных мест.

Происхождение названия 
Название «Ропажи» (Ropaži), вероятно, происходит от ливского слова «roudōpois», что по-латышски означает «железный парень» и предполагает, что в доисторические времена здесь добывали болотную руду для плавки железа. На протяжении веков первоначальное местное название Roudōpois в латинских и немецких источниках изменилось на Rodopoys, Rodepoys, Rodenpois, Rodenpoes, Rodenpeisz, пока в латышском языке не появилось окончание «-aži», типичное для латвийских переводов ливских названий мест (таких как Лимбажи, Аллажи и т. д.).

История 

Ропажи — древнее поселение, впервые упомянутое в 1205 году в Хронике Индрикса. Около 1320 года построен Ропажский замок Ливонского ордена, который был разрушен во время Ливонской войны. Волостной центр Ропажи существовал с 19 века, с 2009 года он стал краевым центром.

Достопримечательности 

 Руины замка Ропажи (замок, построенный в XIV веке и разрушенный в XVI веке); 
 Ропажская лютеранская церковь (построена в 1893 году); 
 Парк Ропажи.

Исторические события 

 Битва при Ропажи (1205)

География 
Ропажи находится на одноимённой равнине в Центрально-Латвийской низменности. Деревня образовалась на левом берегу реки Лиела-Югла в её среднем течении. Недалеко от Ропажи в русле Лиела-Югла отлагается доломит, русло с небольшими крутыми берегами.

Динамика населения

Образовательные учреждения 

 Ропажская средняя школа; 
 Дошкольное образовательное учреждение Annele; 
 Ропажская школа музыки и искусства Rodenpois.

Картинная галерея

Примечания 

Бывшие краевые центры Латвии
Волостные центры Латвии